Торос — пресноводное озеро на территории Суккозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км², площадь водосборного бассейна — 181 км². Располагается на высоте 173,2 метров над уровнем моря.

Озеро неправильной треугольной формы. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С севера в Торос впадает протока, несущая воды озёр Корбисалми, Валлас, Музозера, Большие Кушкари и Воттомукс.

С южной стороны озера вытекает безымянный водоток, впадающий в Воттозеро, из которого берёт начало река Вотто, в свою очередь, впадающая в озеро Гимольское, через которое течёт река Суна.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000017760.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Вотто
Озёра Муезерского района